Spring Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Grove Township (Arkansas)
 Spring Grove Township (Illinois)
 Spring Grove Township (Iowa)
 Spring Grove Township (Minnesota)
 Spring Grove Township (Nebraska)
 Spring Grove Township (North Dakota)
 Spring Grove Township (South Dakota)